Египетские ночи может означать:
 Египетские ночи — неоконченная повесть А. С. Пушкина
 Египетские ночи (балет) — балет А. С. Аренского в постановке М. М. Фокина (1908), переделан в балет «Клеопатра» (1909)
 Египетские ночи (Прокофьев) — симфоническая сюита С. Прокофьева из музыки к спектаклю по повести Пушкина
 Египетские ночи (Задорнов) — юмористический концерт М. Задорнова